Werra steht für:

 Werra, rechter Quellfluss der Weser in Thüringen, Hessen und Niedersachsen
 Werra-Kalirevier in Westthüringen und Nordosthessen
 Werra (Kamera), Messsucherkamera-Reihe von Carl Zeiss Jena
 (1302) Werra, Asteroid
 Von Werra (2002), Dokumentarfilm über Franz von Werra

Schiffe:
 Werra (A 514), Tender der Deutschen Marine
 Werra (A 68), Tender der Deutschen Marine
 Werra (1882), Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd, siehe Flüsse-Klasse
 Werra (Schiff, 1923), Schiff des Norddeutscher Lloyd

Werra ist der Familienname folgender Personen:
 Camille de Werra (1814–1875), Schweizer Politiker
 Charles de Werra (1846–1895), Schweizer Politiker
 Ernst von Werra (1854–1913), Musiker, Musikschriftsteller und Herausgeber
 Franz von Werra (1914–1941), schweizerisch-deutscher Jagdflieger
 Otto Werra (1887–1968), deutscher Landrat des Kreises Meschede (1927–1933)

Siehe auch:
 Wehra
 Werre (Begriffsklärung)